Алагићи могу бити:

 Алагићи (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Алагићи (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ